Altheim kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Altheim, Ehingen – kommun i Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg,  
 Altheim (Alb) – kommun i Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg, 
 Altheim, Biberach – kommun i Landkreis Biberach, Baden-Württemberg,

Österrike 

 Altheim, Österrike – kommun i Oberösterreich, Politischer Bezirk Braunau am Inn,